IV Зимние Азиатские Игры прошли в Канвондо (Республика Корея) с 30 января по 6 февраля 1999 года. Республика Корея на тот момент впервые принимала игры такого рода.

Символика 
Символом Зимних Азиатских Игр 1999 года стал медвежонок с полумесяцем на груди.

Виды спорта 
На зимней Азиаде 1999 года разыгрывалось 43 комплектов медалей по 7 различным видам спорта. Ниже приведен их список.

  Горнолыжный спорт (6)
  Биатлон (6)
  Лыжные гонки (6)
  Фигурное катание (4)

  Конькобежный спорт (9)
  Хоккей с шайбой (2)
  Шорт-трек (10)

Страны-участницы 
В этом спортивном мероприятии участвовали всего 14 команд, представляющих Национальные олимпийские комитеты, входящие в Олимпийский совет Азии.

  Гонконг
  Индия
  Иран
  Казахстан
  Киргизия
  Китай
  Китайский Тайбэй

  Кувейт
  Ливан
  Монголия
  Пакистан
  Узбекистан
  Республика Корея
  Япония

Медальный зачёт

Календарь 

1999
1999 год в биатлоне